Falconí o Falconi es un apellido que se puede referir a las siguientes personas:
 Armando Falconi, (1871 - 1954) actor de cine y teatro italiano,
 Carlos Falconí Aramburú (1937- ), poeta, cantautor, cantante, guitarrista y compositor peruano,
 Enrique Falconí Mejía, exalcalde de Lima, Perú,
 Fander Falconí, (1962- ) economista ecuatoriano,
 Irina Falconi, (1990- ) tenista ecuatoriana-estadounidense,
 Juan Falconí Puig, abogado y político ecuatoriano,
 Marco Falconí, (1958- ) político peruano.